Il Ministro presidente del Saarland (in tedesco: Saarland Ministerpräsident) è il capo del governo del Land tedesco del Saarland.

Elenco

Altri progetti

Saarland